In 2019 werd het 30ste Campeonato Sergipano Série A2 gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Sergipe. De competitie werd georganiseerd door de FSF en werd gespeeld van 24 augustus tot 19 oktober. América de Pedrinhas werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. In de finale worden er twee wedstrijden gespeeld.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sergipano
Sergip